Петруше́вський:

 Петрушевський Борис Петрович (1885—1937) — мировий суддя, перекладач.
 Петрушевський Василь Григорович (1869 — ?) — український хормейстер і науковець.
 Петрушевський Василь Хомич (1829–1891) — російський учений, винахідник дальноміра.
 Петрушевський Віктор Петрович — громадсько-культурний діяч, один із засновників видавництва «Час», жертва червоного терору.
 Петрушевський Дмитро Мойсейович (1863–1942) — історик, академік АН СРСР (1929), автор праць із соціально-економічної та політичної історії середньовічної Західної Європи.
 Петрушевський Ілля Павлович (1898–1977) — російський сходознавець, автор праць зі середньовічної, нової історії Ірану, Закавказзя, Середньої Азії, історії ісламу.
 Петрушевський Михайло Хомич (1832–1893) — російський генерал, герой Туркестанських походів і російсько-турецької війни 1877—1878 років.
Петрушевський Олександр Васильович (1898 – 1976) — радянський генерал-полковник, Герой Радянського Союзу.
 Петрушевський Олександр Хомич (1826–1904) — російський військовий історик, генерал-лейтенант.
 Петрушевський Федір Хомич (1828, Петербург — 1904) — російський фізик, один з організаторів і перший голова Російського фізичного товариства.